Кашата́гский райо́н () — административная единица в составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Административный центр — Бердзор (Лачын).

В состав района входят 54 общины, включая 108 населённых пунктов. В 2020 году по итогам Второй Карабахской войны НКР утратила контроль над большей частью территории района. Входящие в состав района город Бердзор и сёла Ахавно (Забух), Неркин Сусн (Сус), Карга и Аханус находились на территории Лачинского коридора. 26 августа 2022 года перешли под контроль Азербайджанской Республики.

География 
Согласно административно территориальному делению, на востоке граничит с Гадрутским районом, на северо-востоке с Шушинским и Аскеранским районами непризнанной НКР, на севере с Мартакертским районом НКР, на северо-западе с Шаумяновским райном НКР и Вайоцдзорской областью Армении, на западе с Сюникской областью Армении, а на юге по реке Аракс проходит государственная граница НКР с Ираном. Кашатагский район является самым крупным районом Нагорно-Карабахской Республики и включает в себя большую часть Лачинского района, и весь Губадлинский и Зангеланский районы. Административный центр город — Бердзор (Лачин), через который проходит трасса Ереван—Степанакерт.

История

Первая Карабахская Война. Образование района 

18 мая 1992 года армянские вооружённые формирования установили контроль над городом Лачин и стратегически важным Лачинским коридором. К 1 ноября 1993 года армяне контролировали всю территорию современного Кашатагского района.

2 декабря 1993 года постановлением Президиума Верховного Совета НКР на территории долины реки Акера (Лачинский, Губадлинский, Зангеланский районы Азербайджана) был образован Кашатагский район НКР с центром в Бердзоре (армянское название Лачина). Первым главой района стал член комитета «Карабах», кандидат исторических наук Алексан Акопян.

В 2002—2003 годах научной спелеологической экспедицией, исследовавший пещеры района, были впервые открыты: 5 скальных церквей, 4 оборонительно- защитных сооружения и более 30 жилых комплексов. Наиболее важными из найденных сооружений являются описанные армянским историком Степаносом Орбеляном (XII в.) монастырские комплексы Крон (Кронк) и Хочанца (Гочанц), а также пещера с клинописной надписью VII в. до н. э.

Вторая Карабахская Война. Возвращение территории района под контроль Азербайджана 
В результате начавшихся осенью 2020 года боевых действий, вооруженным силам Азербайджана удалось прорвать линию обороны армии НКР на южном фронте и 20 октября взять под контроль город Зангелан (по топонимике НКР Ковсакан), 25 октября под контроль ВС Азербайджана перешёл город Губадлы (по топонике НКР Кашуник или Санасар). В конце октября, Азербайджан также взял под контроль ряд сел Лачинского района (среди них Гюлебирд).

В подписанном трехстороннем заявлении о прекращении огня, в числе прочего, говорилось о передаче под контроль Азербайджана большей части Лачинского района, за исключением Лачинского коридора, который связывает НКР с Арменией и который перешёл под контроль российских миротворцев.

Население 
После окончания первой Карабахской войны и исхода местного населения территория района была заселена армянами-выходцами из различных районов Армении. Национальный состав населения Кашатагского района по переписи 2005 года был следующим:

Экономика 
Население района занималось сельским хозяйством и скотоводством.

С 2009 года в районе на реке Ахавно велось строительство малых гидроэлектростанций.

3 января 2011 года в районе была открыта новая гидроэлектростанция «Сюник-1» мощностью 2,4 МВт. К концу 2011 года построена и вторая ГЭС «Сюник-2» мощностью 3,2 МВт, и 18 мая 2012 года она была открыта. В 2012 году начато строительство ГЭС «Сюник-3». Всего на реке Ахавно планировалось построить 6 ГЭС.

Населённые пункты 
Район включает 3 города:

 Бердзор (Лачин), административный центр;
 Ковсакан (Зангелан);
 Миджнаван (Миндживан);

и около 100 других населённых пунктов.

Памятники истории и архитектуры 
 Цицернаванк (IV—VI век)
 Церковь, село Гилаберд (Джанбар)
 Церковь, село Беркни, XVI—XVII века,
 Кладбище хачкаров, село Тандзатап
 Церковь, село Тандзатап, XIX век

Осенью 2010 года на территории района был найден клад, содержащий 112 предметов из золота, серебра и бронзы. Клад был вывезен в Армению и объявлен там национальным достоянием. В настоящее время предметы хранятся в Музее Истории Армении, хотя власти НКР утверждают, что добиваются возвращения ценностей.

Спорт 
 ФК Бердзор

См. также 
 Административно-территориальное деление Нагорно-Карабахской Республики

Примечания 

Кашатагский район НКР